Het ATP-toernooi van Los Angeles 1996 (met de officiële naam Infiniti Openn) werd gespeeld van 29 juli tot en met 4 augustus 1996. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles